Ewe může znamenat:

 Ewe (řeka) – řeka ve Skotsku spojující jezero Loch Maree a záliv Loch Ewe
 Loch Ewe – záliv ve Skotsku
ewe, psáno také eweština či eveština – jazyk ze skupiny jazyků Kwa používaný přibližně třemi miliony mluvčích v Ghaně a Togu